Greenwald ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Greenwald (* 1979), US-amerikanischer Sänger der Band Phantom Planet
 Anthony Greenwald (* 1939), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Glenn Greenwald (* 1967), US-amerikanischer Journalist, Blogger und Buchautor
 Ken Greenwald (* 1935), US-amerikanischer Filmschauspieler, -regisseur und -produzent
 Robert Greenwald (* 1945), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent

Siehe auch:
 Greenwalt